Клод Жан П'єр Дажан (; нар. 20 травня 1940, Кодран) — французький католицький єпископ, член Французької академії (з 2008).

Біографія 
Народився у 1940 році в Кодрані (передмістя Бордо). Закінчив Вищу нормальну школу. У 1987 році висвячений на єпископа і став допоміжним єпископом архієпархії Пуатьє, в 1993 році отримав Ангулемську єпископську кафедру. Не змирившись із законодавством про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції, брав участь в акціях руху . У 2008 році обраний до Французької академії, посівши крісло № 1, а 9 листопада 2015 року наступником Дажана на Ангулемській кафедрі став єпископ  (Дажан отримав титул почесного єпископа).

У 1996 році був опублікований «Лист католикам Франції» (Lettre aux catholiques de France), який мав основну мету «запропонувати віру» Франції, не нав'язуючи її вже значною мірою секуляризованому суспільству. Робота була відзначена премією Французької академії, що згодом сприяло обранню Дажана як основного автора цієї праці у Французьку академію, в якій за традицією має бути один єпископ.

Праці 
 Éloge de notre faiblesse, Éditions ouvrières, Paris, 1971.
 Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes , Paris, Études augustiniennes, 1977.
 L'homme renouvelé par Dieu, Paris-Montreal, DDB-Bellarmin, coll. " Croire aujourd'hui ", 1978.
 Le Maître de l'impossible, Paris, Communion-Fayard, 1982 (deuxième édition 1988).
 Liberté et passion: la foi chrétienne dans l'histoire, Paris, Éditions Saint-Paul, 1995.
 Proposer la foi dans la société actuelle, Paris, Éditions du Cerf, 1994, 3 vol.
 Lettre aux catholiques de France, Paris, Éditions du Cerf, 1996. Prix de l'Académie française.
 L'Église et les Français: crise de la foi, crise morale, crise sociale. Quatorze évêques répondent , Paris, Éditions Robert Laffont, 1997.
 Entrer dans le dialogue de la foi, Paris, Anne Sigier, 2001.
 Va au large, Paris, Parole et Silence, 2001.
 avec Véronique Margron, Le rosaire de lumière, Paris, Éditions du Cerf, 2003.
 avec Jean Baubérot, L'Avenir de la laïcité, Paris Parole et Silence, 2005.
 La nouveauté chrétienne dans la société française. Espoirs et combats d'un évêque , Paris, Éditions du Cerf, 2005.
 Sur les traces du Christ avec Simon-Pierre, François та Thérèse de Lisieux. Retraites à Rome, à Assise et à Lisieux , Paris, Parole et Silence, 2006.
 préface à L'Unité de l'Église de Cyprien de Carthage, Paris, Éditions du Cerf, «coll. Sources chrétiennes», 2006.
 introduction aux Carnets posthumes d'Henri-Irénée Marrou, Paris, Éditions du Cerf, 2006.
 [Dir. ] Pour l'éducation et pour l'école, des catholiques s'engagent, Paris, Éditions Odile Jacob, 2007.
 Méditation sur l'Église catholique en France: libre et présente, Paris, Éditions du Cerf, 2008.
 Aujourd'hui l'Évangile, Paris, Parole et Silence, 2009.
 Passion d'Église, Paris, Parole et Silence, «coll. Communio», 2009.
 Entre Épreuves et Renouveaux: la passion de L'Evangile. Indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation , Paris, Éditions du Cerf, 2010.
 Discours de reception de Mgr Claude Dagens à l'Académie française et réponse de Florence Delay, suivis des allocutions prononcées à l'occasion de la remise de la croix, Paris, Éditions du Cerf, 2011.
 Catholiques en France, réveillons-nous!, Montrouge, Bayard, 2012 року.
 Catholiques et presents dans la société française. Foi en Dieu et démocratie , Montrouge, Bayard, 2012 року.
 Quoi de neuf chez les cathos ?, Coll. "Quoi de neuf ? ", Elytis, 2012.
 À l'ami qui s'est brisé. Lettres de Jésus à Judas. Bayard, 2014 року.
 Dieu est Dieu: Quête de l'humanité commune en collaboration avec Guy Coq та Emmanuel Falque Éditions du Cerf août 2015

Примітки

Посилання 
 

Офіцери ордена Почесного легіону
Уродженці Жиронди
Члени Французької академії
Французькі католицькі священники
Французькі єпископи